

Codici 
 JJ – codice vettore IATA di LATAM Airlines Brasil

Informatica 
 JJ – videogioco per Nintendo Entertainment System

Editoria 
 JJ – rivista giapponese

Musica 
 Jay-J – DJ statunitense
 jj – gruppo musicale svedese
 JJ – (vero nome Jan Johnston) cantante inglese nato nel 1968